ECC-geheugen, een type geheugen voor computers
 Volvo ECC, een conceptauto gebouwd door Volvo
 Electronic Climate Control, elektronische temperatuurregeling in voertuigen
 Elliptic Curve Cryptography, een type asymmetrische cryptografie
 Europees Consumenten Centrum, advies- en bemiddelingscentrum voor consumentenbescherming